Měšťan může znamenat:

 viz Měšťanstvo
 Přísežný měšťan
 Měšťan (pivo) – značka piva vařená v holešovickém pivovaru v Praze

příjmení
 Aneta Měšťanová (* 2000), česká modelka
 Ladislav Měšťan (* 1941), československý vodní slalomář
 Zdeněk Měšťan (* 1944), československý vodní slalomář

Externí odkazy